Pedemonte (Vicenza), gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza.
 Pedemonte (Alagna Valsesia), plaats in de Italiaanse gemeente Alagna Valsesia, provincie Vercelli.
 Pedemonte (Berbenno di Valtellina), plaats in de Italiaanse gemeente Berbenno di Valtellina, provincie Sondrio.